Альмана́х (от  — астрономический календарь):

 Альманах — разновидность серийного издания, продолжающийся непериодический сборник литературно-художественных и/или научно-популярных произведений, объединённых по какому-либо признаку (тематическому, жанровому, идейно-художественному и т.п.), который выходит обычно раз в год.
 Альманах (устар.) — справочник, который содержит основные астрономические данные — положения небесных тел и их привязку к календарю.
 Альманах — совокупность данных об основных параметрах орбит спутников в навигационной системе.